Олександрівський повіт — адміністративно-територіальна одиниця в Україні та Росії в XVIII— першій чверті XX століття:
 Олександрівський повіт —  Архангельської губернії;
 Олександрівський повіт — Володимирської губернії;
 Олександрівський повіт — до 1822 Кавказької губернії, а потім  Ставропольської губернії;
 Олександрівський повіт — Катеринославської губернії.